Феликс Орачевский, герба Шренява (родился  года, Пшибыславице, около Кракова — умер  года в Вене) — польский политик и деятель Просвещения, автор комедий, советник в Постоянном совете в 1778—1780 годах, член Объединения друзей государственной Конституции, член Тарговицкой конфедерации, в 1792 году он был награждён Орденом Белого орла.

Биография 
Выпускник Рыцарской школы в Люневиле, член Общества элементарных книг, а также Эдукационной комиссии, посол Польши в Париже, ректор Краковской Главной школы (прежнее название Ягеллонского университета), согласно реформе Коллонтая в 1786—1790 годов, один из создателей краковского Старого театра. Будучи ректором, выступал против критики католической церкви, в частности, против возвеличивания Яна Гуса.

В качестве краковского посла, он был представителем оппозиции на Сейме 1773—1775 годов, посвященному Первому разделу.

Примечания 

Дипломаты Польши
Писатели Польши
Тарговицкие конфедераты
Кавалеры ордена Святого Станислава (Польша)
Кавалеры ордена Белого орла (Речь Посполитая)
Ректоры Ягеллонского университета
Депутаты Сейма Речи Посполитой